Abimelech (hebräisch אֲבִימֶלֶךְ‎ „Mein Vater ist König“) ist der Name folgender Figuren:

 Abimelech (König von Gerar), Philisterkönig zur Zeit Abrahams
 Abimelech (König von Sichem), Sohn des Richters Gideon
 Abimelech (Hoherpriester) zur Zeit König Davids